Saint-Pierre-ès-Liens fait référence à une dédicace, également appelée « fête des chaînes du Prince des Apôtres », établie par le pape Sixte III en 439 sur le mont Esquilin en commémoration de l'emprisonnement que le roi Hérode Agrippa fit subir, à Jérusalem, à l'apôtre Pierre en l'an 44. Cette commémoration est fêtée le  août dans le christianisme occidental et le  dans l'Église orthodoxe.

Ce terme est un toponyme mais désigne essentiellement des édifices religieux nommés en mémoire de l'apôtre.

Toponyme 
 Saint-Pierre-ès-Liens, ancienne commune de la Dordogne en France, réunie à Notre-Dame-de-Sanilhac.

Édifices religieux 
 Chapelle Saint-Pierre-ès-Liens en Loire-Atlantique

Notes et références